Cette page liste les municipalités d'Albanie, un échelon administratif créé en 2015 par le regroupement de communes. Il existe 61 municipalités à la suite de leur création.

Liste des municipalités 

 Liste